Olaf Lubaszenko – aktor, syn Edwarda Linde-Lubaszenki
 Edward Linde-Lubaszenko – aktor